

События 
 Римская империя — консулы Публий (?) Сей Фусциан и Марк Сервилий Силан. Императором Коммодом казнены Луций Антистий Бурр, Гай Аррий Антонин и префект претория Публий Атилий Эбуциан, место последнего занял фаворит императора Марк Аврелий Клеандр. Сообщивший о заговоре Бурра и Антонина Публий Гельвий Пертинакс назначен проконсулом Африки.
 Империя Хань — новые вспышки восстания Жёлтых повязок в провинции И и административном округе Сихэ. Восставшими разграблены Тайюань и Хэдун.

Родились 
 4 апреля — Каракалла, римский император.
 Сунь Шао — военачальник и администратор царства У (Китай).

Скончались 
 Цянцюй, шаньюй хунну (убит кланом Сючугэ).

См. также 

 Список глав государств в 188 году

Примечания